Les Algéro-Canadiens, sont les citoyens canadiens ayant une ascendance totale ou partielle en provenance de la République algérienne démocratique et populaire, État souverain africain plus communément appelé Algérie, officiellement indépendant depuis le .

Notes et références

Liens externes 
 https://www.elwatan.com/edition/actualite/des-algero-canadiens-bloques-en-algerie-a-cause-du-coronavirus-21-03-2020
 https://ici.radio-canada.ca/amp/1156298/algerie-manifestation-president-abdelaziz-bouteflika-ambassade-ottawa 
 https://www.visa-algerie.com/ambassade-du-canada-en-algerie-rappel-aux-algero-canadiens-qui-voyagent-en-algerie/amp 
 https://www.cdc-a.org/
 https://www.canadainternational.gc.ca/algeria-algerie/index.aspx?lang=fra

Groupe ethnique au Canada